Zollsiedlung steht für:

 Zollsiedlung (Biberbach), Ortsteil von Biberbach im Landkreis Augsburg, Bayern
 Zollsiedlung (Harrislee), Ortsteil der Gemeinde Harrislee im Kreis Schleswig-Flensburg, Schleswig-Holstein